Дзюбан — фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Диомид (Дзюбан) (1961—2021) — бывший епископ РПЦ, основатель религиозной группы «Святейший Правительствующий Синод Русской Православной Церкви»
 Феофил (Дзюбан) — брат Диомида (Дзюбана), епископ религиозной группы «Святейший Правительствующий Синод Русской Православной Церкви»
 Дзюбан, Иван Федосеевич (1923—2008) — украинский и советский живописец, график, плакатист. Заслуженный художник УССР.
 Дзюбан, Максим Сергеевич (1985—2010) — российский хоккеист
 Дзюбан, Николай Андреевич (1910—1989) — советский учёный-гидробиолог и ихтиолог.
 Дзюбан, Олег Иванович (1950—2022) — советский и казахстанский шахматист.

Другое 
 Дзюбан (襦袢) или нагадзюбан (長襦袢) — японская нижняя рубаха, похожая на кимоно.